

Топонимы 
 Кайфу (Япония) — уезд префектуры Токусима
 Кайфу (Китай) — район городского округа Чанша провинции Хунань

Люди 
 Кайфу, Тосики (1931—2022) — японский политик